La Serie B 2003-2004 è stata la 72ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 7 settembre 2003 e il 19 giugno 2004 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Luca Toni (Palermo) con 30 reti.

Stagione

Novità 
La vicenda relativa al Catania insorta nella primavera 2003 conobbe il proprio epilogo solamente in agosto, quando la FIGC dispose in via straordinaria l'annullamento delle retrocessioni per la stagione passata: la serie cadetta fu pertanto ampliata a 24 compagini, registrando l'ammissione della Fiorentina — impostasi nel recente torneo di C2 ma ulteriormente promossa — in luogo di un Cosenza dichiarato fallito. L'estensione dell'organico incorse nel disappunto delle società, gran parte delle quali rifiutatasi di scendere in campo nelle giornate calendarizzate al 31 agosto e 7 settembre 2003. 

Il regolare avvio del campionato si verificò quindi il 10 settembre, contestualmente ad una riforma in itinere varata dalla FIGC e volta a riassestare l'intero equilibrio del sistema nazionale: per la sola annata corrente furono previste 5 promozioni in Serie A e 3 retrocessioni dalla stessa, con l'appendice di uno spareggio da disputarsi tra la quartultima classificata del massimo torneo e la sesta piazzata in cadetteria. Immutato invece il criterio di ricambio con la C1, sempre fissato in 4 squadre: nel caso in cui tra la 20ª e 21ª classificata fosse intercorso un margine pari o inferiore a 5 punti, le suddette formazioni avrebbero sostenuto un play-out.

Avvenimenti 
Le 46 giornate in programma — numero mai raggiunto da nessun'altra categoria nell'intera storia del calcio italiano — segnalarono un iniziale accorpamento in testa, situazione apparsa favorevole a Ternana e Atalanta: in ambito bergamasco degno di nota anche l'esordio tra i cadetti dell'AlbinoLeffe, la cui stagione si concluse con una sofferta salvezza. 

Il comando risultò successivamente appannaggio del Palermo, tra le cui file militava il capocannoniere Luca Toni: i rosanero conobbero nuovamente il palcoscenico della Serie A ex aequo con il Cagliari, terminando entrambe alla quota di 83 punti. Egualmente promosse a pari merito Livorno e Messina, cui s'aggiunsero i succitati orobici; notevoli sul piano statistico i ben 26 pareggi raccolti dal Napoli, cifra che consentì di replicare quanto compiuto dal Perugia — sebbene su un totale di 38 incontri — nella stagione 1984-85.

Accumulato un grave ritardo dalla zona-salvezza, Como e Avellino sprofondarono in terza serie: a tener compagnia a lariani e irpini furono poi Pescara e Bari, quest'ultimo condannato dalla differenza-reti nello spareggio col Venezia. Mentre un confronto interdivisionale restituì alla Fiorentina la massima serie a scapito del Perugia, abruzzesi e pugliesi videro la retrocessione annullata dai guai finanziari occorsi a Napoli e Ancona (questa retrocessa dalla divisione superiore): nell'agosto 2004 partenopei e dorici conobbero infatti una simultanea bancarotta, determinando un duplice ripescaggio in vista del torneo seguente (cui presero parte 22 squadre in ragione della riforma operata nel settembre 2003).

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie A 2004-2005.
 Al play-off interdivisionale o ai play-out.
      Retrocesse in Serie C1 2004-2005.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Il Bari fu poi ripescato in Serie B 2004-2005.
Il Pescara fu poi ripescato in Serie B 2004-2005.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Qualificazioni

Qualificazione interdivisionale

Play-out

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record 
 Maggior numero di vittorie: Cagliari (23)
 Maggior numero di sconfitte: Como (27)
 Migliore attacco: Cagliari (80 gol fatti)
 Miglior difesa: Atalanta (36 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Palermo (+36)
 Maggior numero di pareggi: Napoli (26)
 Minor numero di pareggi: Bari (11)
 Minor numero di vittorie: Como (7)
 Peggiore attacco: Como (34 gol fatti)
 Peggior difesa: Como (71 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Como (−37)

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2003
Calcio nel 2004
2003